Włodzimierz Łoziński (1911-1959) – polski aktor
 Włodzimierz Łoziński (1932-2015) – polski dziennikarz